Флаг Родины:

Название 
 Флаг родины — научно-фантастический роман Жюля Верна, созданный в 1896 году.
 Флаг Родины — газета Черноморского флота СССР, Черноморского флота России.